Eutidemo puede referirse a:

Personas
Eutidemo: Sofista griego del siglo V a. C.
Eutidemo de Atenas: Militar de Atenas del siglo V a. C.
Eutidemo I: (reinó del 225 al 190 a. C.), llamado de Magnesia, fue el tercer rey de Bactriana.
Eutidemo II: rey de Bactriana del siglo II Eutidemo a. C.
Eutidemo (tirano): Tirano de Sición del siglo III a. C.

Diálogos
Eutidemo: diálogo de Platón.